Beuern ist

der Ortsname von:
 Beuern (Buseck), Ortsteil der Gemeinde Buseck, Landkreis Gießen, Hessen
 Beuern (Felsberg), Ortsteil der Stadt Felsberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Beuern (Greifenberg), Ortsteil der Gemeinde Greifenberg, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Beuern (Hohenwart), Ortsteil des Marktes Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

der einstige  Ortsname von:
 Lichtental (Baden-Baden) in Baden-Württemberg
 St. Sigmund (Kiens) in Südtirol

Siehe auch:
 Baiern
 -beuern